Администрация гражданской авиации Китайской Народной Республики (, , бывшее Главное управление гражданской авиации КНР — General Administration of Civil Aviation of China) — агентство Министерства транспорта КНР, управляющее всеми аспектами гражданской авиации.

Китайская Администрация гражданской авиации основана в 1949 году и является главным органом управления всех аспектов гражданской авиации в Китае. Подчинена непосредственно министру транспорта Китая. Штаб-квартира в Пекине.

Проводит сертификацию типа воздушного судна, ведёт авиарегистр. Включает в себя департамент сертификации лётной годности воздушного судна (Aircraft Airworthiness Department, AAD).

CAAC как национальная авиакомпания 

Будучи основанной в 1949 году организация начала выполнять регулярные местные авиарейсы, а с 1962 вышла и на мировой уровень авиаперевозок (под кодом IATA — CA).

Логотип самолётов компании CAAC выполнен в стиле китайского национального флага на вертикальном стабилизаторе с синими крыльями на белом фюзеляже, названием компании CAAC и названием на китайском языке, выполненным Чжоу Эньлаем.

Фактически, авиакомпания имела статус единого национального авиаперевозчика, наподобие российского Аэрофлота.

В 1987 году CAAC разделилась на 6 отдельных авиакомпаний — Air China (унаследовала коды IATA и ICAO материнской компании), Восточные авиалинии Китая, Южные авиалинии Китая, Северо-западные авиалинии Китая, Северные авиалинии Китая и Юго-западные авиалинии Китая.

Основные авиапроисшествия 
 В мае 1972 года Ли-2 выкатился за ВПП аэропорта г. Далянь, 6 чел. погибло
 26 августа 1976 года Ил-14 разбился при попытке посадки в аэропорту Чэнду, погибло 12 пассажиров
 26 апреля 1982 года самолёт Hawker Siddeley Trident2E рейса № 3303 CAAC врезался в гору на подходе к Гуйлиню (Guilin), погибли все 112 пассажиров на борту.
 24 декабря 1982 года Ил-18Б загорелся на подлёте к Гуанчжоу (Guangzhou), погибло 25 из 69 пассажиров на борту.
 5 мая 1983 года самолёт авиакомпании был захвачен и посажен на военной базе США в Южной Корее. Инцидент стал фактическим началом контактов между Южной Кореей и Китаем, дипотношения были установлены позднее.
 14 сентября 1983 года Hawker Siddeley Trident2E столкнулся с истребителем на взлёте из Гуйлиня, погибли 11 чел. на борту.
 18 января 1985 года Ан-24 разбился на подходе к Цзинаню (Jinan), погибло 38 из 41 пассажиров на борту.
 15 декабря 1986 года Ан-24 разбился на подходе к Ланьчжоу (Lanzhou), погибло 6 из 37 чел. на борту.

Ссылки 
 Официальный сайт CAAC 
 Гражданская авиация в КНР 

Организации, основанные в 1949 году
Авиакомпании Китая
Авиакомпании, упразднённые в 1987 году